La princesa Isabel de Bélgica, duquesa de Brabante (de nombre Élisabeth Thérèse Marie Hélène; Bruselas, 25 de octubre de 2001) es la hija primogénita de los actuales reyes de Bélgica, Felipe y Matilde. Ostenta el título de duquesa de Brabante, como heredera presuntiva al trono de los belgas, y princesa de Bélgica por nacimiento. Es también  un miembro de la casa real de Bélgica (Sajonia-Coburgo-Gotha) desde su nacimiento.

Biografía

Nacimiento 
Nació mediante cesárea el 25 de octubre de 2001 en el Hospital Erasmus de Anderlech, Bruselas a las 21:58 horas.

Bautismo 
Dos meses después de su nacimiento, el 9 de diciembre de 2001, fue bautizada en la capilla privada del castillo de Ciergnon en las Ardenas belgas. La ceremonia tuvo lugar en los tres idiomas oficiales de Bélgica , siendo presidida por el cardenal Godfried Danneels. Su padrino fue su primo hermano el príncipe Amadeo de Bélgica y archiduque Austria-Este y su madrina su tía materna la condesa Elena d'Udekem d'Acoz

Nombres 
La princesa recibió los nombres de Isabel Teresa María Elena:

-Isabel: en honor a su choznoabuela Isabel Gabriela de Baviera

-Teresa: en honor a la abuela de su madre, la condesa Teresa Sobańska

-María: en honor a la virgen María

-Elena: en honor a su tía materna y madrina, la condesa Elena d'Udekem d'Acoz, baronesa de Jansse

Hermanos 
- Príncipe Gabriel Balduino Carlos María, nacido el 20 de agosto de 2003

- Príncipe Manuel Leopoldo Guillermo Francisco María, nacido el 4 de octubre de 2005

- Princesa Leonor Fabiola Victoria Ana María, nacida el 16 de abril de 2008

Educación 
Isabel finalizó sus estudios (en neerlandés, uno de los idiomas oficiales de Bélgica) en Sint-Jan Berchmanscollege en Bruselas.

La duquesa de Brabante, comenzó sus estudios en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales, en Llantwit Major, cercano a Cardiff, donde cursó dos años de bachillerato internacional.

La princesa tuvo que regresar antes de finalizar el curso a su país debido a la crisis sanitaria del COVID-19, pero pudo terminar los estudios a distancia. 

Isabel empezó su formación militar, una faceta indispensable en su condición de próxima reina de los belgas. Fue el 31 de agosto 2020 cuando la princesa se convirtió por un año en una alumna más de la Royal Military Academy de Bruselas.  Desde octubre de 2021 es alumna de la Universidad de Oxford, estudiando historia y política, en el Lincoln College, siguiendo los pasos de su padre en esta universidad de prestigio durante los próximos tres años.

Duquesa de Brabante 
En 1991, se abolió la Ley Sálica en Bélgica, dando plenos derechos de sucesión a las princesas de Bélgica y sus descendientes. Como hija mayor del soberano reinante, Isabel es primera en la línea de sucesión y se espera que sea finalmente la primera mujer en ocupar el trono de Bélgica. Aunque tradicionalmente el hijo mayor del heredero al trono recibía el título de "Conde de Henao", debido a las diferencias lingüísticas de este título fue abolido por decreto real después del nacimiento.

El 21 de julio de 2013 su padre es coronado rey de los belgas tras la abdicación de su abuelo paterno, lo que la convierte en la primera mujer heredera del Reino de Bélgica y duquesa de Brabante.

El 26 de abril de 2020, visitó junto a su padre una sesión de entrenamiento en el Cuartel de Bomberos de Bruselas, mientras estaba de vacaciones. La princesa participó de la sesión de entrenamiento apagando un incendio de prueba.

Títulos y tratamientos 
 25 de octubre 2001 a 21 de julio de 2013: Su Alteza Real la princesa Isabel de Bélgica
 21 de julio 2013- presente: Su Alteza Real la duquesa de Brabante

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas belgas 
  Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (25/10/2019).

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

 Casa Real Belga

Nobles de Bélgica del siglo XXI
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Bélgica
Príncipes herederos
Familia Real Belga
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Católicos de Bélgica